Edwin Richards (1856–1927) – australijski polityk
 Edwin Richards (1879–1930) – walijski hokeista na trawie
 Edwin Richards (ur. 1957) – nowozelandzki kajakarz